El nombre pan de puerco puede referirse a:

 el ciclamino (Cyclamen hederifolium), una pequeña planta de 15cm, con raíz formada por tubérculos, hojas redondeadas y flores de color rosado o violáceo;
 el cohombrillo amargo (Ecballium elaterium), una planta medicinal de tallos rastreros, hojas triangulares y flores amarillentas;